Cardiff kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cardiff, New South Wales, ort,

Storbritannien 

 Cardiff, stad, Wales, 
 Cardiff (kommun), Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar